Чунандон (, букв. «Центральный тон») — наименование тона многих городов Республики Корея:

Чунандон (Пусан) — тон в городе-метрополии Пусан
Чунандон (Чонджу) — тон в Чонджу, провинция Чоллан-Намдо
Чунандон (Ульсан) — тон в городе-метрополии Ульсан
Чунандон (Чонджу) — тон в Согвипхо, провинция Чеджудо
Чунандон (Йонъин) — тон в Йонъине, провинция Кёнгидо